Kownatki ist ein polnischer Ortsname:
 Kownatki (Kozłowo), Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Kownatken, 1938 bis 1945 Kaunen, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Kownatki (Łuków), Ort im Powiat Łukowski, Woiwodschaft Lublin
 Kownatki (Radziłów), Ort im Powiat Grajewski, Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch:
 Kownatki-Falęcino